Ткачёв, Лев:

 Ткачёв, Лев Александрович (1936—2003) — советский артист эстрады.
 Ткачёв, Лев Иванович  (1916—1974) — советский ученый.